Koprivno je naselje u sastavu Općine Dugopolje, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 272 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva Svih Svetih

Šport 
 NK Mladost Koprivno

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dugopolja